Mochudi Centre Chiefs Sporting Club é um clube de futebol de Botswana. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

História 
O clube foi fundado em 1972.

Títulos 
Botswana Premier League (4): 2007–08, 2011–12, 2012–13, 2014–15

Clubes de futebol do Botsuana
Clubes de futebol fundados em 1972